Золушка — телебалет  года Константина Михайловича Сергеева и режиссёра Виктора Фёдоровича Окунцова по одноимённому балету «Золушка», поставленному в Кировском в  году . Экранизирован был вариант редакции балета  года. Этот фильм является именно телебалетом, а не экранизацией балета, потому что был сделан по режиссёрскому сценарию, как фильм.

В сюжете телефильма добрая и трогательная история о Золушке по сказке Шарля Перро.

В ролях 
 Габриэла Комлева — Золушка
 Марат Даукаев — Принц
 Маргарита Куллик — Кривляка
 Любовь Галинская — Злюка
 Анелина Каширина 
 Валентин Оношко

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Окунцов
 Режиссёры-постановщики: Константин Сергеев и Виктор Окунцов
 Хореограф: Константин Сергеев

Другие экранизации Золушки 
Маги Марэн
Фильм  года по оригинальному балету  поставленному в Лионской опере в 1985 году, скорее всего является экранизацией этого балета. Это не самостоятельный фильм.

Экранизация «Золушки» была также в  году по спектаклю Рудольфа Нуреева, в стиле Арт деко, поставленному им в Опера Гарнье.

Фредерик Аштон поставил «Золушку» на сцене театра Ковент-Гарден в  году, этот спектакль также был экранизирован.

Одной из двадцати трёх постановок выдающегося хореографа и Кавалера ордена искусств Франции , который был ведущим танцовщиком Гамбургского балета Джона Ноймайера, а затем, с 1993 года директором Балета Монте-Карло, по приглашению Принцессы Ганноверской, стала постановка балета «Золушка», которая и была экранизирована.

Режиссёр Александра Роу снял версию «Золушки» под названием «Хрустальный башмачок» в 1960 году с Раисой Стручковой в главной роли. Это была экранизация балета Сергея Прокофьева «Золушка». Либретто Николая Волкова. Хореография Ростислава Захарова.

Примечания

Ссылки 

Телефильмы СССР 1985 года
Фильмы студии «Лентелефильм»
Телевизионные фильмы-балеты СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы-балеты Константина Сергеева
Фильмы Виктора Окунцова
Экранизации произведений Шарля Перро
Балеты по сказкам Шарля Перро